Подгруппа D группы I зоны Европа/Африка Кубка Федерации 2011 — одна из четырёх отборочных подгрупп высшей группы регионального турнира Кубка Федерации в евро-африканской зоне. Четыре команды играют однокруговой турнир выявляя претендента на повышение в классе.

Общий зачёт

Матчи

Нидерланды — Румыния

Венгрия — Латвия

Нидерланды — Венгрия

Румыния — Латвия

Нидерланды — Латвия

Венгрия — Румыния

Ссылки 
 Официальный сайт Кубка федерации 

Теннис
Теннис
Европа/Африка